Pizarzowice ist der Name für verschiedene Ortschaften in Polen:

 Pisarzowice (Kobyla Góra), Ortschaft im Kreis Ostrzeszów, Woiwodschaft Großpolen, deutscher Name: Schreibersdorf
 Pisarzowice (Kamienna Góra), Ortschaft im Kreis Kamienna Góra, Woiwodschaft Niederschlesien, deutscher Name: Schreibendorf
 Pisarzowice (Lubań), Ortschaft im Kreis Lubań, Woiwodschaft Niederschlesien, deutscher Name: Schreibersdorf
 Pisarzowice (Miękinia), Ortschaft im Kreis Środa Śląska, Woiwodschaft Niederschlesien, deutscher Name: Schreibersdorf
 Pisarzowice (Lubsza), Ortschaft im Kreis Brzeg, Woiwodschaft Oppeln, deutscher Name: Schreibendorf
 Schreibersdorf (Klein Strehlitz), Ortschaft im Kreis Krapkowice, Woiwodschaft Oppeln
 Pisarzowice (Toszek), Ortschaft im Kreis Gliwice, Woiwodschaft Schlesien, deutscher Name: Pissarzowitz/Schreiberort
 Pisarzowice (Wilamowice), Ortschaft im Kreis Bielsko-Biała, Woiwodschaft Schlesien, deutscher Name: Schreibersdorf